Smertsch (russisch: Смерч, deutsch Tornado) bezeichnet:
 ein russisches Kanonenboot, siehe Smertsch (1864)
 einen Mehrfachraketenwerfer aus sowjetischer Produktion, siehe BM-30
 ein Flugzeugradarsystem sowjetischer Produktion, siehe Smertsch (Radar)